Разино — название населённых пунктов.

Россия 
 Разино — село в Володарском районе Астраханской области.
 Разино — посёлок в Гурьевском городском округе Калининградской области.
 Разино — посёлок в Полесском районе Калининградской области.
 Разино — исчезнувшее село в Красногвардейском районе Крыма, до 1948 года —  Джага-Челеби, в период 1968-77 годов снято с учёта.
 Разино — название исчезнувшего села Куропатное в Красногвардейском районе Крыма в 1948 — начале 1960-х годах, до 1948 года — Джан-Болды-Конрат, в период 1968-77 годов снято с учёта.

Украина 
 Разино — село в Романовском районе Житомирской области.
 Разино — село в Покровском районе Донецкой области.